Martina Müller (1980) világbajnok német labdarúgónő
 Martina Müller (1982) német teniszezőnő